Емрах (Шумен, 30. новембар 2002) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија

Тв верзије

Референце 

Рођени 2002.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи